

Architettura
 Palazzo Foti – edificio sede della Provincia di Reggio Calabria

Persone
 Pierpaolo Foti – musicista, violinista, compositore, riarrangiatore, concertista e frontman
 Adelaide Foti – attrice, regista, insegnante teatrale, scrittrice e sceneggiatrice italiana
 Antonino Foti – politico italiano
 Attilio Foti – giornalista e scrittore italiano
 Filippo Foti – poliziotto italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Kōnstantinos Fōtī – ex calciatore cipriota
 Luigi Foti – politico italiano
 Paolo Foti – politico italiano
 Pasquale Foti, detto Lillo – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Pietro Foti – patriota e politico italiano
 Salvatore Foti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Tommaso Foti – politico italiano

Pagine correlate 
Francesco Foti